Helicogoosia är ett släkte av svampar. Helicogoosia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helicogoosia